Урош Стаменич (; 14 октября 1996, Нови-Сад, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, полузащитник клуба «ИМТ»

Клубная карьера 
Стаменич является воспитанником «Войводины». За основной состав клуба из Нови-Сада Урош дебютировал 25 мая 2014 года в гостевой встрече с «Напредаком».

В начале 2015 года Стаменич был отдан в аренду до конца сезона в «Пролетер» из Нови-Сада, выступавший в Первой лиге, однако ни одного матча не провёл.

В сезоне 2015/16 нападающий стал чаще появляться на поле и 2 июля 2015 года дебютировал в еврокубках во встрече квалификационного раунда Лиги Европы против венгерского МТК.

Карьера в сборной 
Урош в составе юношеской сборной Сербии принимал участие во встречах квалификационного раунда чемпионата Европы 2015 против сборных Сан-Марино, Армении и Италии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Пролетер» Нови-Сад
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Златибор»
Игроки ФК ИМТ